

Communes 
 Gossau, commune suisse du canton de Saint-Gall
 Gossau, commune suisse du canton de Zurich

District 
 Gossau, ancien district du canton de Saint-Gall.

Homonymie de toponyme